KBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kambuaya (Indonesia)